Az amerikai nagydíj volt a 2012-es MotoGP-világbajnokság tizedik futama. A versenyt Laguna Secában rendezték július 15-én.

A helyszínen a hagyományoknak megfelelően csak a királykategória számára rendeztek versenyt, amelyen a pole-pozícióban Jorge Lorenzo végzettt, ám a futamot végül Casey Stoner nyerte.

Végeredmény

Jegyzetek

Amerikai
motogp
Kalifornia sportélete